Silent Night, Deadly Night lautet der Originaltitel mehrerer Teile einer US-amerikanischen Filmreihe:

 Stille Nacht – Horror Nacht, Slasherfilm aus dem Jahr 1984 und erster Teil der Reihe
 Silent Night, Deadly Night Part 2, Fortsetzung aus dem Jahr 1987
 Silent Night, Deadly Night III: Better Watch Out!, dritter Teil aus dem Jahr 1989 und eine Direct-to-Video-Produktion
 Welcome to Hell (Film), Originaltitel Silent Night, Deadly Night 4: Initiation, gedreht 1990, Direct-to-Video-Produktion
 Toys – Tödliches Spielzeug, Originaltitel Silent Night, Deadly Night 5: The Toy Maker, aus dem Jahr 1991, Direct-to-Video-Produktion